Hallux peut désigner :
 Hallux (le gros orteil chez les humains).
 Hallux rigidus, l'arthrose primitive de la première articulation métatarso-phalangienne.
 Hallux valgus, une déformation du pied.
 Hallux varus